John Kerr (fysicus) (1824-1907), Brits fysicus
 John Kerr (Australië) (1914-1991), gouverneur-generaal van Australië (1974-1977)
 John Kerr (acteur) (*1931), Amerikaans acteur
 John Kerr (marineofficier) (1937-2019), Brits marineofficier
 John Kerr of Kinlochard (*1942), Brits zakenman (Shell) en Hogerhuislid
 John Kerr (*1943), Canadees voetballer
 John Kerr (*1965), Amerikaans voetballer
 John Kerr (kunstschaatser) (*1980), Brits kunstschaatser
 John Kerr (muzikant) (1948-2020), Brits-Nederland synthesizerbespeler